

Toponyme 

 Cazzago Brabbia, commune italienne de la province de Varèse dans la région Lombardie ;
 Cazzago San Martino, commune  italienne de la province de Brescia dans la région Lombardie ;